Планетарный миксер — это особый вид стационарных миксеров с технологией тщательного перемешивания ингредиентов в чаше. Достигается это путем одновременного разнонаправленного вращения насадки и привода к насадке. Сам процесс напоминает движение вращающейся планеты вокруг её солнца. Отсюда и название — планетарное смешивание.

Существуют строительные и кулинарные планетарные миксеры.

История 
Первый кулинарный планетарный миксер разработали и выпустили в 1919 году инженеры компании KitchenAid. Модель называлась H5. В ней была реализована новая технология насадка вращалась в одну сторону, а ее привод (подвижное крепление) в противоположную сторону. Таким образом, неперемешаных участков в чаше не оставалось. Эта технология и была названа планетарным вращением.

В том же году компания KitchenAid официально запатентовала название «планетарное вращение».
Изначально планетарный миксер-тестомес использовался только в коммерческих организациях (гостиницы и рестораны). Только в 1922 году появился вариант модели H5 для домашнего использования.

Несмотря на существование патента на название, конкурирующие компании достаточно быстро начали выпускать на рынок аналогичные по техническому исполнению миксеры. Например: Electrolux, Kenwood, Smeg и другие. Чтобы обойти патент компания Electrolux стала называть свои миксеры орбитальными.

Со временем планетарный миксер стал отдельным подвидом стационарного миксера.

Планетарный миксер в наши дни не является бюджетной кухонной машиной. Его стоимость варьируется от 300 до 2000 долларов. Несмотря на это, многие профессиональные повара и кулинары-любители выбирают для себя именно этот тип миксера. Бытовые модели от 50 долларов.

Не стоит путать планетарный миксер с настольным обычным электрическим миксером (у таких в зависимости от модели, миксер может быть несъёмным либо устанавливаться на подставку ручной электрический миксер). У последнего вращается вокруг своей оси не привод, а чаша. У планетарного миксера вращается привод насадки.

Планетарные миксеры могут быть частью некоторых моделей кухонных комбайнов.

Типы планетарных миксеров 
Планетарные миксеры делятся на три подвида:
 Профессиональные (промышленные). Используются преимущественно на кондитерских производствах. Чаша такого миксера может иметь объем до 150 л. Устанавливается при помощи специальных фиксаторов в пол.
 Полупрофессиональные. Применяются в основном в HoReCa (общепите), однако встречаются и в домашнем использовании. Чаша не более 15 л. Устанавливаются на стол, в редких случаях встречается напольный способ крепления.
 Бытовые. Используется в домашнем хозяйстве. Встречается использование в HoReCa. Объем чаши от 3 до 5 литров.

Примечания 

Кухонная техника